Finne kan syfta på:

 Finne – en etnisk folkgrupp, se finnar
 Oegentligt begrepp för finländare; medborgare i Finland
 Finne – ett tillnamn till släkten Renhuvud
 Finne – en godartad hudsjukdom, se akne
 Finne, Sachsen-Anhalt – en kommun i Sachsen-Anhalt i Tyskand

Se även 
 Fenni och skridfinnar – fornnordiska beteckningar på samer. Se samer#finnar
 Finn – norsk beteckning på samer